Иоаннис Папаиоанну (; род. 20 апреля 1976) — греческий шахматист, гроссмейстер (1998).

В составе сборной Греции (1998—2014) участник 9-и Олимпиад, 7-и командных чемпионатов мира (2001—2013) и 7-го командного чемпионата мира (2010).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

 

Шахматисты Греции